MAPPA – japońskie studio animacji
 Multi-Agency Public Protection Arrangement, MAPPA – porozumienie w systemie sądowym Anglii i Walii
 mappa – męskie genitalia motyli
 mappa – biała tkanina służąca w Starożytnym Rzymie jako sygnał rozpoczęcia wyścigów rydwanów
 mappa mundi – typ najwcześniejszej, średniowiecznej mapy, przedstawiającej cały znany ówcześnie świat
 Mappa Hall – miejsce historyczne w Barneveld, w USA